Il singolare  del Baton Rouge Pro Tennis Classic 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Bobby Reynolds era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro José de Armas 4–6, 6–2, 2–6.

Benjamin Becker ha battuto in finale 6–2, 3–6, 6–4 Rajeev Ram.

Teste di serie

  Bobby Reynolds (primo turno)
  Vince Spadea (primo turno)
  Frank Dancevic (primo turno)
  Benjamin Becker (campione)

 Benedikt Dorsch (quarti di finale)
 Danai Udomchoke (secondo turno)
 Brendan Evans (primo turno)
 Somdev Devvarman (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Baton Rouge Pro Tennis Classic 2009